Pantenburg ist der Name
 einer Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz; siehe Pantenburg
 des deutschen Verwaltungsbeamten und Landrats Albert Pantenburg (1875–1933)
 des deutschen Arktis-Forschers und Schriftstellers Vitalis Pantenburg (1901–nach 1979)
 der deutschen Schriftstellerin und Fotografin Lieselotte Kattwinkel (1905–nach 1979), Ehefrau von Vitalis Pantenburg